Томаш Мартинец (, ; ) — немецкий хоккеист чехословацкого происхождения. Работает тренером в ХК «Адлер Мангейм». Его отец известный в прошлом хоккеист — Владимир Мартинец.

Карьера 
Воспитанник чехословацкого хоккея.

Профессиональную карьеру начал в клубе ХК Кауфбойрен, также выступал за ХК «Градец-Кралове», ХК «Тиммендорфер Штранд 06», ХК «Пршеров», «Изерлон Рустерс», «Адлер Мангейм», «Нюрнберг Айс-Тайгерс» и «Гайльброннер Фалькен», где завершил карьеру игрока в 2011 году.

В составе национальной сборной Германии принимал участие в четырех чемпионатах мира: 2002, 2003, 2004 и 2005, Кубке мира 2004 и зимних Олимпийских игр 2006.

Работает тренером молодежной команды «Адлер Мангейм».

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Германии
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Кауфбойрен»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Изерлон Рустерс»‎
Игроки ХК «Адлер Мангейм»
Игроки ХК «Нюрнберг Айс Тайгерс»
Игроки ХК «Слезан»